Flexi steht für:

 Flexi (Unternehmen), das Unternehmen, das eine flexible Roll-Hundeleine produziert
 Flexible Disc, eine preiswerte, meist für Werbezwecke oder als Beilage von Zeitschriften produzierte Variante der Schallplatte aus Polyethylen, siehe Schallplatte#Flexible Disc (Flexidisc)